Варатчая Вонгтинчай (родилась 7 сентября 1989 года в Чианграе, Таиланд) — таиландская теннисистка; победительница двух турниров WTA в парном разряде.

Общая информация 
Варатчая начала играть в теннис в семь лет. Любимое покрытие — хард.

У уроженки Чианграя есть младшая сестра Варуня, которая тоже профессионально занимается теннисом.

Спортивная карьера

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA 125 и ITF в одиночном разряде (7)

Победы (4) 

* призовой фонд до 2017 года

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (3)

Финалы турниров WTA в парном разряде (2)

Победы (2) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Финалы турниров WTA 125 и ITF в парном разряде (62)

Победы (31)

Поражения (31)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Таиланда